Чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів 1987 — двадцятий чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів. Чемпіонат пройшов у фінських містах Тампере, Коувола та Гямеенлінна з 3 по 12 квітня 1987. Чемпіоном Європи стала юнацька збірна Швеції.

Група А

Підсумкова таблиця та результати 

ФРН вибула до Групи «В».

Призи та нагороди чемпіонату

Група В 
Матчі пройшли 3 квітня — 9 квітня 1987 в Бухаресті (Румунія).

Попередній раунд 
Група 1

 Болгарія дискваліфікована через фальсифікацію віку гравців.
Група 2

Фінальний раунд 
Перша група

Втішна група

Румунія підвищилась до Групи «А», Болгарія вибула до Групи «C».

Група C 
Матчі пройшли 14 березня — 19 березня в Зутермері (Нідерланди).

Нідерланди підвищились до Групи «В».

Примітки

Посилання 
 Архів 

1987
1987 у хокеї з шайбою
Спорт у Тампере
Спорт у Коуволі
Спорт у Гямеенлінні